Борис Сафо́нов:
 Сафонов, Борис Михайлович (1897—1985) — советский военачальник, генерал-майор.
 Сафонов, Борис Феоктистович (1915—1942) — военный лётчик, дважды Герой Советского Союза.